Punta Arrecife es el nombre que reciben dos accidentes geográficos en el Atlántico Sur
 Punta Arrecife (Malvinas) de la isla Bougainville;
 Punta Arrecife (Sandwich del Sur) de la isla Cook.